Marliani ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Marliani (1488–1566), italienischer Gelehrter und Topograph
 Giovanni Marliani (1550–nach 1583), Graf von Marliano, Osteno, Cima (Porlezza) und Val d’Intelvi
 Giovanni Agostino Marliani (1585–1674), Graf von Mariano, italienischer Geistlicher, Bischof von Reggio Emilia